Алчные экстремалы: «Дорожные правила Тихий океан» () - 12-й сезон реалити-шоу, который проходил в Южной части Тихого океана.

Информация

Оригинальный состав

Замена оригинального состава

Интересные факты 
 Абрам был вынужден покинуть шоу после того, как напал на Донелла.
Две девушки снимались для PlayBoy.
Кара Завалета была названа Плей мет месяца в ноябре 2004 года после того, как её показали по MTV.
Мери Бет Диккер, барменша из Колледж-Стейшен, штат Техас была названа Кибер Девочкой в январе 2003 год - до того, как прошла кастинг на шоу.
Участники прыгали с "Башни Неба" в Новой Зеландии.
Участники поднялись на последний этаж небоскреба "Башня Неба" в Новой Зеландии по лестнице.
Несколько членов команды сделали себе "гипсовые" татуировки.
Члены команды в одной из миссии встречались с членами предыдущего сезона Алчные экстремалы: "Дорожные правила Кампус".
Через год после съёмок некоторые из членов команды встречались с командой реалити-шоу Алчные экстремалы: "Дорожные правила экстрим" в одной из миссий этого сезона.

Миссии 
 Вокруг света: пройдено
 Похороненные заживо: пройдено
 Сильное соревнование: пройдено
 Поиск лечения: пройдено
 Стиль враждующей семьи шоссейников
 Подъём и прыжок: пройдено
 Надоедливая полоса: пройдено (Абрам ударил Донелла - на место Абрама приходит Крис)
 Найди меня, если сможешь: провалено
 Рок дайвинг: пройдено
 Восхождение на ледник: провалено (Кара отправляется домой, на её место приходит Тина)
 Домик в прериях: пройдено
 Сенсорная гонка: пройдено
 Навыки на испытаниях: провалено (Донелл отправляется домой, на его место приходит Джереми)
 Обделанное лицо: провалено (совместно с Алчные экстремалы: "Дорожные правила Кампус"
 Верь мне: пройдено
 Захват ключа: пройдено

Ссылки 
 Алчные Экстремалы: "Дорожные правила Тихий океан" на сайте tv.com

Телепередачи США